LAbu Dhabi Tour 2018 fou la quarta edició de l'Abu Dhabi Tour. La cursa es disputà entre el 21 i el 25 de febrer de 2018, amb un recorregut de 	686,8 km dividits en cinc etapes. La cursa formarà part de l'UCI World Tour 2018 amb una categoria 2.UWT.

El vencedor final fou l'espanyol Alejandro Valverde, de l'equip Movistar. Vencedor de la darrera etapa, superà en la classificaió general Wilco Kelderman (Team Sunweb) i Miguel Ángel López (Team Astana).

Equips participants 
Vint equips prendran part a la cursa: disset WorldTeams i tres equips continentals professionals.

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències 

Competicions ciclistes als Emirats Àrabs Units
Esport a Abu Dhabi
UCI World Tour 2018